Квестор (от лат. quaestor, от quaerere – букв. „разследва“) може да се отнася до:

 В България
 Учители и преподаватели в България, съблюдаващи по време на изпит.
 Квестор в България – финансов надзорник, вж. финансов контрол.

 В Древен Рим
 Квестор (Древен Рим).